Unione delle Forze Democratiche  – partito politico in Bulgaria
 Unione delle Forze Democratiche  – partito politico in Repubblica del Congo
 Forze Democratiche Unite  – coalizione in Bulgaria